Открытый чемпионат Ташкента по теннису 2009 года — международный теннисный турнир среди женщин в категории международный турнир, проводимый в столице Узбекистана городе Ташкенте на открытых кортах с покрытием типа хард.

В 2009 году турнир проходил с 21 по 27 сентября.

Турнир продолжает промежуточную стадию сезона — несколько следующих недель все теннисные турниры будут проводиться в азиатском регионе, после чего частично переместятся в Европу, а частично продолжатся, но уже как подготовка к итоговому турниру «Б» — в Бали.

Первой сеянной в одиночном турнире была 55-я ракетка мира Ярослава Шведова.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
 Шахар Пеер выигрывает одиночный турнир WTA вторую неделю подряд.
 Акгуль Аманмурадова второй раз в карьере в WTA выходит в финал одиночного турнира и во второй же раз его проигрывает (впервые — здесь же, в 2005 году).

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2009 году
Сентябрь 2009 года
2009